Vladimir Vassilievitch Granat (en ), né le  à Oulan-Oude, est un footballeur russe qui évolue au poste d'arrière gauche à l'Olimp-Dolgoproudny.

Vladimir Granat participe à l'Euro 2012 ainsi qu'à la Coupe du monde 2018 avec la Russie.

Biographie

Statistiques

Liens externes 

 

Footballeur international russe
Joueur du FK Dynamo Moscou
Joueur du FK Sibir Novossibirsk
Joueur du FK Spartak Moscou
Joueur du FK Rubin Kazan
Naissance en mai 1987
Naissance en RSFS de Russie
Naissance à Oulan-Oude